La cathédrale Saint-Maurice de Vienne dans le département français de l'Isère est l’ancienne cathédrale de l'archidiocèse de Vienne, mentionnée dès 314 et dont l'archevêché a été supprimé en 1790 lors de la Révolution française. Jusqu’à cette date, la cathédrale était également le siège de la Primatie des Sept Provinces. Elle est aujourd'hui co-cathédrale du Diocèse de Grenoble-Vienne.

La cathédrale Saint-Maurice fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques par la liste de 1840.

Histoire de l'édifice

Construction 
La cathédrale de Vienne occupe le même site depuis le , mais aucune trace de construction antérieure au  ne subsiste. La cathédrale est reconstruite entre 1030 et 1070 environ par l’archevêque Léger.

La construction du bâtiment actuel est entreprise en 1130 dans le style roman. De cette époque datent les parties les plus anciennes, à savoir la partie de la nef comprise entre les  et . L’édification se poursuit au  : le style devient alors gothique, comme en témoigne le chœur, le début et les parties hautes de la nef. Le nom de Guillaume de l’Œuvre est avancé comme architecte. La cathédrale est consacrée par le pape Innocent IV sous le vocable de Saint-Maurice, le 20 avril 1251. La construction se poursuit jusqu’au  avec notamment l’élévation de la façade. La dernière pierre est posée en 1529.

Par la suite, l’édifice a beaucoup souffert des guerres de Religion au . Les Huguenots détruisent notamment la plupart des vitraux et l’ensemble des sculptures de la façade le 20 mars 1562. Pendant la Révolution, l'ancienne cathédrale est transformée en grenier à foin et en caserne. L’église est rendue au culte en 1802 mais les deux cloîtres et trois chapelles sont détruits en 1803–1804, pour restructurer le tissu urbain aux alentours. Le palais épiscopal est détruit à la même période. Enfin, la tour nord est victime du feu en 1869.

Quelques grandes dates 

 887 : Boson, roi de Bourgogne, comte de Vienne, d’Arles et de Provence, est inhumé dans la cathédrale. Une épitaphe dans le bas-côté gauche rappelle cette inhumation.
 9 février 1119 : après avoir été élu pape à Cluny, l’archevêque de Vienne, Gui de Bourgogne, est couronné dans la cathédrale. Il prend le nom de Calixte II (1119–1124).
 25 février 1120 : Calixte II confirme la primatie des archevêques de Vienne sur les archevêques d’Auch, Bordeaux, Bourges, Embrun, Narbonne et Tarentaise, et leur octroie le titre de primat des primats.
 20 avril 1251 : la cathédrale est consacrée par le pape Innocent IV.
 Octobre 1311 à avril 1312 : le Concile de Vienne convoqué par le pape Clément V se déroule dans la cathédrale. Ce concile est resté fameux pour avoir ordonné la suppression des Templiers.
 1529 : pose de la dernière pierre de la cathédrale.

 Juillet 1548 : le cœur du Dauphin François, fils de , est déposé dans le chœur. Une plaque devant le maître-autel symbolise l’emplacement.
 1562 : Sac de la cathédrale par les troupes du baron des Adrets.
 1693 : le célèbre prédicateur Jean-Baptiste Massillon prononce l’oraison funèbre de l’archevêque Henri de Villars.
 1790 : Suppression de l'archevêché de Vienne. La cathédrale devient simple église paroissiale.
 Février 1988 : commémoration des 900 ans de la naissance de Calixte II.
 Depuis septembre 2006, la cathédrale fait l’objet d’une restauration avec sablage et remplacement partiel du mobilier sculpté, accompagnée d’une opération de surveillance archéologique sous la responsabilité d’Émilien Bouticourt puis de Quentin Rochet (Archeodunum). Entre 2015 et 2017, la tour nord est ainsi entièrement restaurée.

Description de la cathédrale

Extérieur 

La façade principale se dresse à l'une des extrémités de la place Saint-Maurice, au sommet d'un escalier. C'est la partie la plus récente de l'édifice, construite entre le  et le , dans le style gothique. Elle présente deux tours, une grande baie à rose et lancettes et trois portails de style flamboyant, richement décorés. Les sculptures ornant les tympans et les niches ont été détruites lors des guerres de Religion, mais heureusement les riches sculptures des voussures sont intactes. 

Le portail sud se caractérise par la présence d'anges musiciens et de prophètes (fin du ). Le portail nord est lui dédié à la Vierge et également orné d'anges musiciens, mais aussi des choristes qui célèbrent le couronnement de la mère du Christ (fin du ). Enfin, le portail central date de la fin du  et présente des scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament, des prophètes et des rois. Au début de voussures, on remarque notamment des statues personnifiant l'Ecclesia et Synagoga.

Au nord, un portail du  comporte un linteau représentant des griffons remployé d'un édifice antique. Le mur nord de l'édifice est couronné par une série d'arcatures richement sculptées du .

Intérieur 

L'église présente trois vaisseaux, sans transept, le vaisseau central comptant trois étages : grandes arcades, triforium et fenêtres hautes. Le chœur est surélevé par rapport à la nef, pour respecter la déclivité du terrain. La nef est longue de  et haute de . La largeur totale de l'édifice est de . L'intérieur présente une belle harmonie malgré les quatre siècles de construction.

Œuvres d'art 
La cathédrale est riche en œuvres d'art, parmi lesquelles on peut citer : 

 Une série de tapisseries flamandes de la fin du  qui retracent des épisodes de la vie de saint Maurice. Elles sont au nombre de cinq et sont accrochées autour du chœur.
 Un vitrail du  dans le chevet du collatéral droit. Ce vitrail est le seul vitrail antérieur au  de la cathédrale. Il représente l'Adoration des Mages dans la partie supérieure. Dans la partie inférieure sont représentés saint Maurice à droite et saint Jacques à gauche qui encadrent le donateur agenouillé, accompagné de son saint patron, saint Antoine.
 Le chef-reliquaire de saint Maurice conserve les ossements de Saint Maurice d'Agaune († 287). 
 Un très bel ensemble d'une soixantaine de chapiteaux romans de la première moitié du  représentant soit des scènes historiées (le Roi David musicien, les Saintes Femmes au tombeau,…), soit des décors végétaux.
 Des groupes sculptés du  provenant sans doute de l'ancien jubé. On remarque notamment dans la nef de gauche au-dessus d'une porte un bas-relief représentant les Rois mages devant Hérode et dans la nef de droite un bas-relief représentant l'Adoration des Mages.
 Dans le porche nord, trois statues monumentales du milieu du  représentent trois apôtres et témoignent des échanges artistiques entre Vienne et Autun à cette période.
 Le mausolée des archevêques de Vienne Armand de Montmorin et Henri Oswald de La Tour d'Auvergne, dans le chœur à droite. C'est une œuvre du sculpteur Michel-Ange Slodtz. Elle a été commandée en 1740, réalisée à Rome et livrée à Vienne en 1747. Les deux archevêques sont figurés, l'un allongé sur le sarcophage, l'autre venant vers lui. C'est une œuvre importante de la sculpture funéraire en France au .
 Le maître-autel, également réalisé par Michel-Ange Slodtz, avec des marbres antiques venant de Rome. C'est le seul autel antérieur au  de la cathédrale.
 Dans le mur de l'abside centrale se dresse le siège épiscopal ou cathèdre en pierre du .

Les cloches 
La cathédrale possède cinq cloches disposées dans le beffroi de la tour nord. Ces cinq cloches ont été fondues par la Fonderie Paccard d'Annecy (deux en 1870, trois en 1929). Les deux cloches de 1870 proviennent de la chapelle Saint-Théodore située à proximité de la cathédrale.

Une cathédrale dédiée à Saint Maurice 
Saint Maurice et ses compagnons soldats ont vécu le martyre en Helvétie. La cathédrale en reçut des reliques en 718. La majeure partie de ce trésor demeure à l'Abbaye territoriale de Saint-Maurice d'Agaune.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 François Deshoulières, Cathédrale Saint-Maurice de Vienne, , dans Congrès archéologique de France. . Valence et Montélimar. 1923, Société française d'archéologie, Paris, 1925 (lire en ligne)

Articles connexes 

 Diocèse de Grenoble-Vienne
 Liste des évêques et archevêques de Vienne (France)
 Liste des monuments historiques de 1840
 Liste des monuments historiques de l'Isère
 Liste des cathédrales catholiques romaines de France
 Liste des cathédrales de France protégées aux monuments historiques

Liens externes 

 Paroisse Sanctus en Viennois - Diocèse de Grenoble - Vienne

  Site de l'association Cathédrale vivante
L'ancienne cathédrale Saint-Maurice de Vienne [Des origines à la consécration de 1251. Chronologie et décor des parties romanes] - Persée

Religion à Vienne (France)
Vienne
Vienne
Vienne
Vienne
Vienne Maurice
Patrimoine du XIIe siècle
Vienne
Monument historique à Vienne (Isère)
Monument historique classé en 1840
Église romane en Isère
Cathédrale Saint-Maurice de Vienne